Kit kan syfta på:

 Kit – ett könsneutralt förnamn

Se även 
 KIT